Анвар Хусаинович Гафуров (; род. 14 мая 1982 года; Самарканд, Узбекская ССР, СССР) — узбекский футболист, игравший на позиции защитника. Выступал за сборную Узбекистана.

Карьера 
Анвар Гафуров начал свою профессиональную карьеру в 2000 году в составе джизакской «Согдианы». В 2002 году он перешёл в ташкентский «Пахтакор» но уже в 2003 году подписал контракт с наманганским «Навбахором».

В 2005 году он перешёл в самаркандское «Динамо» но продержавшись всего один сезон, перешёл в состав команды «Машъаль». В составе «Машъаля» Гафуров играл до 2008 года и в следующем году подписал контракт с ташкентским «Бунёдкором». До сегодняшнего времени Гафуров играл в составе «Бунёдкора» в 84 матчах и забил 3 гола.

Карьера в сборной 
В составе национальной сборной Узбекистана Гафуров начал играть в 2007 году. Свою карьеру в сборной, он закончил в 2010 году. В общей сложности он играл в составе сборной в 21 матчах и забил один гол.

Достижения 
 «Пахтакор»
 Чемпион Узбекистана: 2002
 Обладатель Кубка Узбекистана: 2002

 «Машъал»
 Бронзовый призёр Чемпионата Узбекистана: 2007

 «Бунёдкор»
 Чемпион Узбекистана: 2009, 2010, 2011, 2013
 Вице-чемпион Узбекистана: 2012
 Обладатель Кубка Узбекистана: 2010, 2012, 2013
 Финалист Кубка Узбекистана: 2009, 2014
 Обладатель Суперкубка Узбекистана: 2013

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Узбекистана
Игроки сборной Узбекистана по футболу
Игроки ФК «Согдиана»
Игроки ФК «Пахтакор»
Игроки ФК «Навбахор»
Игроки ФК «Динамо» Самарканд
Игроки ФК «Машал»
Игроки ФК «Бунёдкор»
Игроки ФК «Обод»